Блондо — фамилия.

 Блондо, Патрик (род. 1968) — французский футболист.
 Блондо, Тилан (род. 2001) — французская фотомодель.

См. также 
 Блонди